Frassino – albero della famiglia delle Oleacee, dalle foglie verdi e piccoli frutti tondi
 Frassino – simbolo araldico

Geografia
 Frassino – comune in provincia di Cuneo
 Lunetta-Frassino – frazione del comune di Mantova
 Frassini – frazione del comune di Chiusdino in provincia di Siena
 Lago del Frassino – lago in provincia di Verona